Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Family Circle Cup 2009 des Damentennis in Charleston. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)